Tunnel (meervoud tunnels), een kunstmatige onderdoorgang
 Tunnels (boek), een jeugdboekenserie geschreven door de Britse auteurs Roderick Gordon en Brian Williams 
 Een netwerktechniek, zie Tunnelingprotocol